1406 км, 1406-й киломе́тр  — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 1406 км, Железнодорожная Будка 1406-й км — населённый пункт (тип: железнодорожная будка) в составе Краснокамского городского округа в Пермском крае России.
 1406 км — другое название платформы 1401 км Северо-Кавказской железной дороги (Ростовская область). Код 515342.
 1406 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога (Оренбургская область). Код 811454.
 1406 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Свердловская железная дорога (Пермский край). Код 762677.

Примечания